XIII Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении (IAAF) проходил в Дохе (Катар) с 14 по 16 марта 2010 года.

Общая информация 

На заседании совета ИААФ 25 марта 2007 года в Момбасе (Кения) было объявлено, что поступили заявки на проведение чемпионата 2010 года от двух стран — Турция и Катар. На очередном заседании совета, 25 ноября 2007 года в Монако, была выбрана страна организатор — Катар.

Чемпионат мира 2010 года в Катаре стал первым чемпионатом мира по легкой атлетике, проведенным в стране Ближнего Востока, и вторым чемпионатом мира в закрытых помещениях, проведенным за пределами Европы и Северной Америки (после чемпионата 1999 года в Японии).

Ареной для чемпионата стал стадион «Эспайр Доум» в Дохе, построенный в 2005 году и вмещающий 15 тысяч зрителей. Ранее этот стадион принимал Азиатские игры 2006 года и Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях 2008 года.

Перед чемпионатом мира, 26 февраля 2010 года на этой же арене были проведены юниорские соревнования с участием легкоатлетов из 11 стран.

На чемпионате в Катаре был установлен новый рекорд по числу участников чемпионатов мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В соревнованиях приняли участие 150 стран, представленные 374 спортсменами-мужчинами и 283 женщинами.

Талисманом турнира стал антропоморфный каракал по имени Сахам.

Была организована официальная аудио- и видеотрансляция соревнований, а также, впервые в истории чемпионатов мира по легкой атлетике, трансляция через интернет.

Результаты

Мужчины 
2006 | 2008 | 2010 | 2012

Женщины 
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Ссылки 
 Сайт чемпионата  

Лёгкая атлетика
12
2010
Спорт в Катаре в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Дохе
Чемпионаты мира в Катаре
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Катаре